La Poche Piquée fait référence à plusieurs menhirs : 
protégés au titre des  monuments historiques
  menhir de la Roche Piquée ou de la Roche Piquet à Saint-Germain-le-Vasson dans le département du Calvados, classé par arrêté du  ;
 menhir de la Roche-Piquée à Livré-sur-Changeon, dans le département d'Ille-et-Vilaine, classé par arrêté du  ; 
sans protection
 menhir de la Roche Piquée à Ruffiac, dans le département du Morbihan ;
 menhirs de la Roche piquée à La Gacilly, dans le département du Morbihan ().

Notes et références